Alder Creek ist der Name folgender 

Fließgewässer

in den Vereinigten Staaten:
 Alder Creek (Bear River), im Caribou County, Idaho
 Alder Creek (Butte Creek), im Siskiyou County, Kalifornien
 Alder Creek (Beaver Kill), im Ulster County, New York
 Alder Creek (Cottonwood Creek), im Malheur County, Oregon

in Kanada:
 Alder Creek (Ontario)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alder Creek (Idaho), im Benewah County
 Alder Creek (Kalifornien), im Sacramento County
 Alder Creek (New York), im Oneida County
 Alder Creek (Oregon), im Clackamas County

Siehe auch:
 Little Alder Creek
 North Alder Creek
 Tag Alder Creek
 West Fork Alder Creek